Den Namen Alypios (griechisch) und Alypius (latein.) trugen:

 Alypios (Musiktheoretiker), griechischer Musiktheoretiker im 4. Jahrhundert
 Alypios von Antiochia, antiker Geograph
 Alypius (Byzanz), Bischof von Byzanz im 2. Jahrhundert
 Alypius (Jurist), auch Alypius von Thagaste, christlicher Heiliger, Bischof von Thagaste im 5. Jahrhundert, Gedenktag 15. August; römischer Jurist im 4. Jahrhundert
 Alypius (Stylit), Säulenheiliger im 7. Jahrhundert